Heraclides de Tarent (arquitecte), conseller del rei Filip V de Macedònia ( i )
 Heraclides de Tarent (metge), metge grec deixeble de Mànties ( o )